Pierre Ferrière, né à Nice le , est un réalisateur et scénariste français.

Biographie 
L'Homme de Rio de Philippe de Broca est à l'origine de sa vocation de réalisateur, dès l’âge de . « Tous les genres m’attirent, avec une prédominance pour le Noir. J’adore les histoires qui vous font croire que tout va rouler droit et qui, finalement, vous emmènent sur une route imprévue… C’est ce que je sais faire, c’est ce que j’aime réaliser. ». Il réalise cinq courts-métrages, des films publicitaires et plusieurs sketches pour Les Guignols de l'info.

Filmographie

Cinéma 
 1992 : Le pélican avec Jacques Balutin, Henri Guybet et Francis Lax
 1996 : Force Spéciale avec Yann Epstein
 2009 : Toute ma vie avec Vincent Desagnat et Caterina Murino
 2016 : Si tu n'es pas là avec Gil Alma et Lucie Lucas
 2021 : Le Destin du Mois avec Gil Alma et Benoit Joubert
 2021 : Dernière station avec Pascal Legitimus et Dominique Pinon

Télévision 
 1996 : Les Guignols de l'info

Distinctions

Récompenses 
 Palm Springs International ShortFest 2010 : Future Filmmaker Award pour Toute ma vie
 Rhode Island International Film Festival 2010 : Grand prix pour Toute ma vie
 Washington DC Independent Film Festival 2011 : Best in Horror Award pour Toute ma vie
 Festival du film merveilleux 2017 : Meilleur scénario pour Si tu n'es pas là

Sélections 
 Short Film Corner du Festival de Cannes 2010 : Toute ma vie.
 Toute ma vie a été éligible à une nomination à l'Oscar du meilleur court métrage en prises de vues réelles] en 2011.
 Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez 2017 : Si tu n'es pas là.
 Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez 2022 : Le Destin du Mois

Notes et références

Liens externes 

 Sur Imdb
 Site Internet officiel
 Site du court-métrage Toute ma vie
 Site du court-métrage Si tu n'es pas là
 Unifrance,
 Allociné,

Réalisateur français
Scénariste français de cinéma
Naissance en juillet 1964
Naissance à Nice